{{Infobox Personnage (fiction)
 | charte couleur        = série
 | oeuvre                = New York 911
 | nom                   = John Sullivan
 | nom alias = Sully
 | image                 = 
 | légende         = 
 | naissance             = 1957 à New York
 | origine               = Américain
 | décès                 =
 | famille               = Tatiana (épouse; décédée) Serguei (beau-fils; décédé)
 | activité              = Policier
 | entourage             = Tyrone « Ty » Davis Jr. (ami proche et collègue)  Maggie Davis (amie proche)  Tyrone Davis Sr. (ami proche et collègue, décédé)
 | espèce                = 
| sexe             = Masculin
 | série                 = New York 911
 | première apparition   = Bienvenue à Camelot (1-01)
 | dernière apparition   = Adieu Camelot (6-22)
 | saison                = de la saison 1 à 6
 | épisode               = 
 | créateur              = Edward Allen BerneroJohn Wells
 | interprète            = Skipp Sudduth
}}

 John « Sully » Sullivan est un personnage de fiction de la série New York 911, interprété par Skipp Sudduth. 

 Biographie de fiction 

Né à New York, en 1957, Sullivan est un policier depuis une vingtaine d'années. Lui, qui considère que son métier consiste à résoudre des problèmes, pas obligatoirement de mettre des gens en prison, a été le partenaire du père de Tyrone « Ty » Davis Jr. (interprété par Coby Bell).

Sully fera équipe avec le fils de son défunt équipier, avec lequel il devient ami.

On apprend qu'il a une sœur, mariée, qui vit en Floride. Sa mère, Irène, a 87 ans, est atteinte de la maladie d'Alzheimer et vit dans un hospice. Dans l'épisode Le disparu (2-01), on apprend que sa plus grande peur est de se faire enterrer vivant.

Lors du briefing, on le voit lire un journal (dans la plupart des épisodes).

Il a une liaison avec sa voisine Tatiana (interprétée par Savannah Haske), d'origine ukrainienne, qui commence dans Des bleus au cœur (02-12). Au début de la , il se marie avec elle. Mais elle le quitte dans Superhéros (2/2) (3.13). Tatiana a un fils d'environ 16 ans, Serguei. Tatiana revient vivre avec lui. 

Sully découvre que Tatiana a été stripteaseuse. Serguei est obligé de quitter la ville après avoir assisté à un meurtre dans la communauté russe. Tatiana va voir Chechevko (incarné par Roy Scheider), mafieux russe. 

Celui-ci lui assure que Serguei peut revenir, il le fait assassiner. Tatiana va voir Chechevko pour se venger, il la tue. 

Sully monte un plan pour que Chechevkvo lui parle de la mort de Tatiana et qu'il puisse être arrêté. Sully, portant un micro, le tue en faisant croire à ses collègues qu'il a sorti son arme.

Dans Crimes et châtiments (4-08), Sully veut aller rendre visite à sa mère en maison de retraite, mais il apprend qu'elle est décédée.

Après l'affaire de la mafia russe, Sully est réintégré, mais il boit beaucoup. Dans Au fond de l'abîme (4.17), Ty et Bosco (interprété par Jason Wiles) aident ce dernier à se sevrer en l'isolant dans une maison perdue dans la forêt pendant quatre jours.

Dans la dernière saison, Sully voit son passé ressurgir à la suite de l'arrivée de Brendan Finney (interprété par Josh Stewart), qui n'est autre que le fils de CT Finney, ancien collègue devenu ennemi de Sully. 

Finney, chef des Affaires Internes, est responsable de la mort de Davis Sr, le père de Ty.

Sully décide de risquer sa place et même d'aller en prison en dénonçant Finney. Il témoigne, ainsi que les autres membres de l'équipe de l'époque.

Dans le dernier épisode Adieu Camelot'', il préfère prendre sa retraite et s'achète une maison près d'un lac où il pêche tranquillement.

C'est lui qui raconte ce que sont devenus les personnages de la série quelques années plus tard après sa retraite dans l'épisode final.

Source 

Personnage de New York 911
Policier de fiction